Madhu (Sanskrit  „süß“, „köstlich“, „Honig“) bezeichnet:

 ein dem Soma verwandtes Getränk, vermutlich Honigwein, siehe Soma (Getränk) bzw. Met
 in der indischen Mythologie einen Asura, der mit seinem Bruder Kaitabha von Vishnu getötet wurde, siehe Madhu und Kaitabha
 Madhu (Sri Lanka), eine Stadt auf Sri Lanka
 Madhu (Film), ein tamilischer Film von 2006 (Regie: Thennarasu)
 Madhu (Schauspieler) (* 1933), indischer Schauspieler des Malayalam-Films